Kądziela ist der Familienname folgender Personen:

 Maciej Kądziela (* 1990), polnischer Jazzmusiker
 Marek Kądziela (* 1982), polnischer Jazzmusiker 
 Zygmunt Kądziela (1935–2022), polnischer Volleyballspieler, -trainer und -schiedsrichter